Andreï Iourievitch Gavriline - en  et en  - (né le  à Karaganda en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il joue ses premiers matchs dans la Superliga avec l'Avangard Omsk. Un an plus tard, il rejoint le HK Lipetsk. En 2004, il signe avec l'équipe du Kazakhmys Karaganda pensionnaire de la Vyschaïa Liga. Il remporte la Coupe du Kazakhstan 2005 puis le championnat 2006. Le Kazakhmys est déplacé à Satpaïev. L'équipe remporte la Coupe nationale. Il signe alors au Barys Astana qui remporte le titre national 2008 et 2009. Le club de la capitale intègre une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey en 2008.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Kazakhstan au niveau international. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Avangard Omsk|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| rowspan=3|1998-1999|| Avangard Omsk 2 ||Pervaïa Liga|| 4|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || ||
|-
| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Lipetsk|| Superliga|| 21|| 1|| 1|| 2|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|1999-2000|| HK Lipetsk 2|| Pervaïa Liga || 12|| 6|| 6|| 12|| 12|| || || || ||
|-
| HK Lipetsk|| Superliga|| 26|| 1|| 0|| 1|| 16|| || || || ||
|-
| 2000-2001 || HK Lipetsk ||Vyschaïa Liga|| 43|| 12|| 5|| 17|| 34|| || || || ||
|-
| 2001-2002 || HK Lipetsk || Vyschaïa Liga || 50|| 8|| 10|| 18|| 16|| 14|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
| 2002-2003 || HK Lipetsk || Vyschaïa Liga || 45|| 11|| 14|| 25|| 16|| || || || ||
|-
| 2003-2004 || HK Lipetsk || Vyschaïa Liga || 56|| 11|| 15|| 26|| 42|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Kazakhmys Karaganda|| Kazakhstan || 25|| 4|| 9|| 13|| 8|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Kazakhmys Karaganda||Vyschaïa Liga|| 45|| 4|| 6|| 10|| 14|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Kazakhmys Karaganda||Kazakhstan|| 12|| 4|| 5|| 9|| 2|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Kazakhmys Karaganda||Vyschaïa Liga|| 29|| 4|| 6|| 10|| 20|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Kazakhmys Satpaïev||Kazakhstan|| 19|| 7|| 10|| 17|| 16|| || || || ||
|-
| 2006-2007||Kazakhmys Satpaïev||Vyschaïa Liga|| 44|| 8|| 16|| 24|| 36|| || || || ||
|-
| 2007-2008||Barys Astana||Vyschaïa Liga|| 52|| 21|| 17|| 48|| 44|| 7|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2007-2008|| Barys Astana || Kazakhstan || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009|| Barys Astana|| KHL|| 43|| 5|| 17|| 22|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2009-2010|| Barys Astana|| KHL|| 56|| 7|| 17|| 24|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011 || Barys Astana || KHL || 47|| 9|| 14|| 23|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2011-2012|| Barys Astana|| KHL|| 43|| 2|| 8|| 10|| 36|| 7|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2012-2013 || Barys Astana || KHL || 32|| 5|| 5|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Barys Astana || KHL || 40|| 0|| 6|| 6|| 16|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 51|| 0|| 5|| 5|| 34|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2

Références 

Naissance en juillet 1978
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur du Barys Astana
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK Lipetsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Naissance à Karaganda
Naissance en RSS kazakhe
Attaquant de hockey sur glace